Plusieurs gares ferroviaires françaises portent le nom de Villefranche :
 Gare de Villefranche-de-Lauragais ;
 Gare de Villefranche-de-Rouergue ;
 Gare de Villefranche-du-Périgord ;
 Gare de Villefranche-sur-Cher ;
 Gare de Villefranche-sur-Mer ;
 Gare de Villefranche-sur-Saône ;
 Gare de Villefranche - Vernet-les-Bains.

Villefranche